Евсе́й То́мович Гу́рвич (род. 14 июня 1947) — советский и российский экономист, руководитель Экономической экспертной группы, член Общественного совета при Минфине России, член Консультативного совета при Председателе Банка России, член Экономического совета при Президенте РФ (2012—2018).

Биография 
В 1971 году с отличием окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института, в 1975 году — аспирантуру МФТИ. В том же году защитил диссертацию «Асимптотическое исследование игр автоматов» и получил учёную степень кандидата физико-математических наук.

В 1978—1991 годах работал в НИИ по ценообразованию, в 1991—1996 годах — в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН. Профессор Российской экономической школы (2002—2005). С 1996 года работает в Экономической экспертной группе, с 2004 года является её руководителем.

Женат, имеет дочь и внука.

Профессиональная деятельность 
Сфера деятельности — макроэкономический анализ и прогнозирование, бюджетная политика, налоговая реформа, пенсионная система, политика обменного курса, рынок труда, анализ финансовых кризисов, экономические программы и реформы.

Участвовал в подготовке ряда реформ в сфере государственных финансов (создании и реформировании стабилизационного фонда, разработке бюджетных правил, пенсионной реформе, налоговой реформе), разработке долгосрочной бюджетной стратегии и других.

Член экономической группы «Сигма» («Сетевая институционалистская группа модернизационного анализа»).

Руководитель экспертной группы «Бюджетная и денежная политика, макроэкономические параметры развития российской экономики» в рамках разработки «Стратегии 2020» (2011—2012). Член Рабочей группы Экономического совета при Президенте Российской Федерации по направлению «Приоритеты структурных реформ и устойчивый экономический рост» (с 2016 года).

С 2013 года руководитель Центра бюджетного анализа и прогнозирования Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации.
 
Независимый член Наблюдательного совета (Совета директоров) Сбербанка России (2014—2015).

«За большой вклад в разработку социально-экономической стратегии России на период до 2020 года» в 2012 году награждён орденом Почёта. В 2014 году стал лауреатом премии Егора Гайдара «За выдающийся вклад в области экономики». В 2018 году получил благодарность Президента Российской Федерации за большой вклад в работу по подготовке Стратегии развития Российской Федерации на период 2018—2024 годы; в 2019 году — благодарность министра финансов за активное участие в работе Общественного совета при Минфине России.

Общественная деятельность 
 Член Экономического совета при Президенте РФ (2012—2018),
 Член Общественного совета при Минфине России (с 2011), заместитель председателя Общественного совета (2011—2017),
 Член Консультативного совета при председателе Банка России (с 2008),
 Член Экспертного совета по денежно-кредитной политике и правовому регулированию финансового рынка при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку (с 2018),
 Президент Ассоциации независимых центров экономического анализа — АНЦЭА (2011—2015),
 Член правления Новой экономической ассоциации (с 2014),
 Заместитель главного редактора «Журнала Новой экономической ассоциации» (с 2008),
 Член редколлегии журнала Russian Journal of Economics (c 2014),
 Член редколлегии «Финансового журнала» (с 2014).

Научные публикации 
Автор более 120 научных публикаций в ведущих отечественных и зарубежных изданиях по бюджетной политике, финансовым кризисам, налоговой системе, пенсионной реформе, роли нефтегазового сектора в российской экономике, анализу российского рынка труда, курсовой политике, оценке экономических программ. На январь 2020 индекс Хирша по версии РИНЦ составлял 28.

Избранные публикации 
 2020 — Анализ взаимосвязи доходов и расходов российских региональных бюджетов // Вопросы экономики, № 2.
 2019 — Развилки пенсионной реформы: российский и международный опыт. // Вопросы экономики, № 9.
 2018 — Анализ экспертных и официальных прогнозов цен на нефть. // Вопросы экономики, № 4.
 2017 — Повышение пенсионного возраста и рынок труда. // Вопросы экономики, № 3.
 2016 — Влияние финансовых санкций на российскую экономику. // Вопросы экономики, № 1.
 2015 — Нефтяной суперцикл и бюджетная политика. // Вопросы экономики, № 9.
 2014 — Новая модель роста для российской экономики. // Вопросы экономики, № 12.
 2014 — Динамика собираемости налогов в России: макроэкономический подход. // Финансовый журнал, № 4.
 2013 — Как обеспечить внешнюю устойчивость российской экономики // Вопросы экономики, № 9.
 2011 — Принципы новой пенсионной реформы. // Вопросы экономики, № 4.
 2010 — Нефтегазовая рента в российской экономике // Вопросы экономики, № 11.

Некоторые публикации в СМИ:
 Что нужно знать о новом бюджете. // Российская газета, 21.09.2020
 Пенсионный выбор: меньше получать, больше платить или дольше работать? // Собеседник, 21.02.2020
 Российский рынок труда на свету и в тени. // Коммерсант «Наука», 29.10.2019
 Эффект Набиуллиной: как Центробанк изменил экономику России. // Forbes, 02.03.2018
 Как создать идеальные условия для денег. // Ведомости, 23.12.2016

Примечания

Ссылки 
 
 Экономическая экспертная группа
 Что тормозит российскую экономику (из цикла Публичные лекции «Полит.ру»)
 Переработка нефти в России «экономически бессмысленна» // среда, 30 марта 2011

Выпускники факультета управления и прикладной математики Московского физико-технического института